U 25 oder U-25 bzw. U25 steht für:

 U 25, im Bereich Arbeitslosengeld II meint U25 bei ihren Eltern wohnende arbeitslose Volljährige, die noch nicht 25 Jahre alt sind.
 U 25, die Linie des Regiotakt Ústecký kraj Rumburk – Dolní Poustevna – Sebnitz – Bad Schandau – Děčín
 U 25, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U 25 bezeichnet mehrere U-Boote:
 SM U 25, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 25 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 25 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.

Online-Suizidpräventionsorganisationen:
 U25 Deutschland
 U25 Schweiz

U25